El nombre John Fisher puede hacer referencia a:

 John Fisher, Primer Lord del almirantazgo británico (1841-1920).
 John Fisher, obispo y mártir inglés (1469-1535).
 John Fisher, obispo de la iglesia anglicana de Exeter y Salisbury.